En Pologne, Karwin peut désigner :

 Karwin, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Karwin, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Karwin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.